Кам може бити:
 Кам (Француска), насеље и општина у југозападној Француској у региону Аквитанија.
 Кам (Горњи Палатинат), град у њемачкој савезној држави Баварска.
 Кам (округ), округ у Њемачкој.
 Кам (област), област у Кини.